Idrija je lahko:

 Idrija, mesto v Sloveniji, središče istoimenske Občine Idrija
 Idrija (it. Iudrio; narečno Juruda), reka (rečica) v zahodni Sloveniji na meji z Italijo (Beneško Slovenijo)
 Idrija, potok zahodno od Kobarida, desni pritok Soče
 Idrija pri Bači, naselje v občini Tolmin
 Spodnja Idrija

Glej tudi 

 Idrijca (reka)
Idrsko
New Idria